Ма́лая Миха́йловка — название населённых пунктов.

Россия 
 Малая Михайловка — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Малая Михайловка — деревня в Томском районе Томской области.

Украина 
 Малая Михайловка (до 2016 г. — Белоре́цкое) — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Малая Михайловка — село в Сквирском районе Киевской области.